Der Toyota Verso ist ein Van, der zwischen Frühjahr 2009 und Sommer 2018 von Toyota produziert wurde. Er basiert auf der Plattform des Toyota Avensis und ersetzte im Modellangebot sowohl den Toyota Corolla Spacio/Corolla Verso als auch den Toyota Avensis Verso. Je nach Ausstattungsvariante bietet er Platz für bis zu sieben Personen.

Geschichte 

Der Toyota Verso wurde im März 2009 auf dem Genfer Auto-Salon vorgestellt. Das Design ist den aktuellen Toyota-Modellen wie Avensis oder iQ angepasst.

Die Abmessungen sowie der Radstand fallen nur geringfügig größer aus als beim Toyota Corolla Spacio/Verso. Die Front hat einen Lamellen-Kühlergrill, andere Scheinwerfer und Lufteinlässe sowie eine stärker konturierte Motorhaube.

Die vorderen Kotflügel werden noch deutlicher hervorgehoben, während die seitlichen Fensterflächen und die Dachkontur nahezu unverändert blieben. Die Seitenansicht wird von einer auffälligen, geschwungenen Lichtkante durchzogen, die am vorderen Türschweller beginnt und in der Heckabrißkante am Dach endet.
Das Heck besitzt wie das Vorgängermodell silbrig gefärbte Heckleuchten sowie eine breitere Heckscheibe.

Im Innenraum orientiert sich der Verso am Toyota Avensis. Ungewöhnlich angeordnet sind die mittleren Lüftungsdüsen und die nunmehr mittig platzierten, auf den Fahrer ausgerichteten Instrumente.

Modellpflege 

Im Frühsommer 2013 kam eine überarbeitete Version des Verso mit einer optisch deutlich überarbeiteten und modernisierten Frontpartie auf den Markt. Diese ist nun an die des Auris der zweiten Generation angelehnt. Das Heck wurde dagegen nur gering modifiziert, technisch blieb der Verso weitgehend unverändert.

Seit Anfang 2014 ergänzt ein 112 PS starker 1,6-Liter-Turbodiesel das Modellangebot. Der Vierzylinder-Motor der Baureihe N47 stammt von BMW und wird in deren Werk in Steyr gefertigt.

Seit Juli 2018 wird der Verso von Toyota nicht mehr angeboten.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Zwischen 2009 und 2018 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 52.434 Toyota Verso neu zugelassen worden. Mit 7.217 Einheiten war 2011 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

Van
Kombi